Athena (Athena Marguerite Françoise Marie), grevinna av Monpezat, född 24 januari 2012 i Köpenhamn, är dotter till prins Joachim och prinsessan Marie och sondotter till drottning Margrethe II av Danmark och hennes make prins Henrik av Danmark. Athena är nummer tio i den danska tronföljden efter sin bror Henrik och före prinsessan Benedikte. Fram till 31 december 2022 var hon prinsessa av Danmark.

Biografi 
Athena föddes den 24 januari 2012 klockan 8:27 på Rigshospitalet i Köpenhamn som dotter till prins Joachim och prinsessan Marie av Danmark. Hon är således barnbarn till drottning Margrethe II av Danmark och hennes make prins Henrik av Danmark samt barnbarns barnbarn till kung Gustaf VI Adolf av Sverige. Hon har tre äldre syskon, halvbröderna Nikolai och Felix samt helbrodern Henrik. Hon vägde  gram och var 49 cm lång. På födelsedagen sköts Kunglig salut med 21 skott från Batteriet Sixtus i Köpenhamn och Kronborgs slott i Helsingör.

Athena döptes den 20 maj 2012 i Møgeltønders kyrka. Hon har sex gudföräldrar:
 Gregory Grandet, hennes morbror.
 Edouard Cavallier, hennes morbror.
 Carina Axelsson, flickvän till faderns kusin, Gustav av Sayn-Wittgenstein-Berleburg.
 Julie Mirabaud, moderns vän.
 Diego de Lavandeyra, faderns vän.
 Henriette Steenstrup, föräldrarnas vän.

Namnet 
 "Athena", är visdomens gudinna i grekisk mytologi.
 "Marguerite", är den franska formen av farmoderns Margrethe II av Danmark:s namn.
 "Françoise", är Athenas mormors, Françoise Grassiots namn.
 "Marie", är Athenas mors, prinsessan Maries, namn.

Anfäder

Referenser 

 Danmarks yngste prinsesse hedder Athena 

Danska prinsessor
Huset Glücksburg
Huset Laborde de Monpezat
Födda 2012
Levande personer
Kvinnor